Участок особого научного значения (УОНЗ) (; SSSI) — термин, обозначающий охраняемый законом памятник природы в Великобритании. На территории графства Корнуолл зарегистрировано 167 таких объектов. Корнуолл, расположенный на юго-западе Англии, имеет население 533 800 человек (2011 год), проживающих на территории площадью 3 546 км2, что делает графство одним из самых густонаселённых. Корнуолл омывается проливом Ла-Манш на юго-востоке и Атлантическим океаном на северо-западе. Длина береговой линии составляет 697 км; побережье главным образом скалисто, изрезано множеством бухт и заливов. В 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл находится архипелаг Силли, кроме того, имеются небольшие островки, разбросанные вдоль южного побережья полуострова. Геология территории представлена в основном породами девонского и каменноугольного геологических периодов. В основном преобладает гранит с включениями олова, меди, свинца и мышьяка, добываемыми в регионе. Все это предопределяет множество различных форм рельефа, в том числе таких как песчаные дюны, скалистые рифы, разнообразные мысы, а также пустоши, болота и необычные реки.

Специальный охраняемый статус получают памятники природы биологического и геологического значения в соответствии со специальными правилами выбора. В Англии за присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций: ,  и ; и получила все их полномочия, в частности по присвоению территориям особого научного значения. К настоящему времени в графстве Корнуолл данный статус был присвоен 167 объектам: 81 участок представляет биологический интерес, 54 участка представляют особый геологический интерес, а 32 — оба одновременно.

Список участков 
Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Площадь — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.
 Карта — Ссылка на карту, предоставляемую организацией Natural England.

Данные откорректированы по состоянию на апрель 2013 года

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии